Botzaris, Botsaris ou Bótsaris est un nom propre grec () qui peut faire référence à :

Famille 
 Márkos Bótzaris (v. 1788-1823), héros de la guerre d'indépendance grecque ;
 Kóstas Bótsaris (v. 1792-1853), frère du précédent, combattant de la guerre d'indépendance grecque ;
 Dimítrios Bótsaris (1808-1892), cousin germain des précédents, combattant de la guerre d'indépendance grecque et homme politique.

Odonyme 
 Rue Botzaris, voie de Paris nommée en l'honneur de Márkos Bótzaris ;
 Botzaris, station de métro de Paris desservie par la ligne 7 bis.

Patronyme grec